Gató, gat jove
 Gat (tauró), tauró de la família dels esciliorínids
 Gató (pastís), pastís mallorquí a base d'ametlles
 Gató botit australià (Cephaloscyllium laticeps), espècie de peix de la família dels esciliorínids